Община Биело-Поле () — община в Черногории, расположена в историко-географической области Санджак.

География 
Граничит с общинами Сербии: Приеполе — на севере, Сьеница — на северо-востоке; с общинами Черногории: Беране — на юге, Плиевла — на северо-западе и Мойковац — на юго востоке. Площадь общины — 924 км².

Население 
Население общины по переписи населения Черногории 2011 года составляет — 46 051 человек. Этнический состав:

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Община Биело-Поле
 Община Биело-Поле
 Община Биело-Поле

Общины Черногории